Dornelas peut désigner :
au Portugal :
Dornelas, paroisse civile de la municipalité d'Aguiar da Beira, située dans le district de Guarda et la région Centre ;
Dornelas, paroisse civile de la municipalité d'Amares, située dans le district de Braga et la région Nord ;
Dornelas, paroisse civile de la municipalité de Boticas, située dans le district de Vila Real et la région Nord ;
Dornelas, paroisse civile de la municipalité de Sever do Vouga, située dans le district d'Aveiro et la région Centre.